Mallé ist der Familienname folgender Personen:
 Aly Mallé (* 1998), malischer Fußballspieler
 Maria Mallé (* 1947), österreichisch-deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Male
 Malle